Jméno a příjmení Josef Urban má více nositelů:

 Josef Urban (1899–1968) – český zápasník, olympijský medailista
 Josef Urban (* 1946) – český zápasník
 Josef Urban (odbojář) (1894–1943) – český komunistický odbojář popravený nacisty
 Josef Urban (spisovatel) (* 1965) – český spisovatel, scenárista, režisér a producent
 Josef Urban (hudební skladatel) (1821–1893) – český houslař a hudební skladatel